«Крейцерова соната»:
 «Крейцерова соната» — фильм Петра Чардынина (Россия, 1911) по повести Толстого
 «Крейцерова соната» — фильм Владимира Гардина (Россия, 1914) по повести Толстого
 «Крейцерова соната» — фильм Герберта Бренона (США, 1915) по пьесе Гордина
 «Крейцерова соната» — фильм Умберто Фрачча (Италия, 1920)
 «Крейцерова соната» — Фильм Рольфа Петерсона (Германия, 1922)
 «Крейцерова соната» — фильм Густава Махаты (Чехословакия, 1927) по повести Толстого
 «Крейцерова соната» — фильм Файта Харлана (Германия, 1937) по повести Толстого
 «Белые ночи Санкт-Петербурга» («Крейцерова соната») — фильм Жана Древиля (Франция, 1937) по повести Толстого
 «Крейцерова соната» — короткометражный фильм Эрика Ромера (Франция, 1956) по повести Толстого
 «Крейцерова соната» — телефильм Йована Коньовича (Югославия, 1969) по повести Толстого
 «Крейцерова соната» — фильм Мирьям Химберг (Финляндия, 1978) (телефильм)
 «Крейцерова соната» — (Италия, 1985) (телефильм) Режиссёр Габриэла Росалева
 «Крейцерова соната» — фильм Михаила Швейцера (СССР, 1987) по повести Толстого
 «Крейцерова соната» — фильм Бернарда Роуза (США, 2008) по повести Толстого